Diógenes Laércio — historiador e biógrafo dos antigos filósofos gregos
 Laércio José Milani — futebolista brasileiro, goleiro

Desambiguações de antropônimos